Zorrilla de San Martín puede hacer referencia a:

Personas 

Alejandro Zorrilla de San Martín (1909-1987); político uruguayo del Partido Nacional.
China Zorrilla (1922-2014); actriz uruguaya de larga trayectoria en Argentina cuyo nombre completo fue Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz.
Guma Zorrilla (1919-2001); diseñadora de vestuario y vestuarista teatral uruguaya cuyo nombre completo fue Guma Zorrilla de San Martín Muñoz.
José Luis Zorrilla de San Martín (1891-1975); escultor y pintor uruguayo, hijo de Juan Zorrilla de San Martín.
Juan Zorrilla de San Martín (1855-1931); escritor, periodista, docente y diplomático uruguayo.

Miscelánea 
Radio Juan Zorrilla de San Martín, emisora uruguaya de amplitud modulada.
Museo Zorrilla, también conocido como Museo Juan Zorrilla de San Martín, en Montevideo.